DKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dikson (Russia)
 dks – codice ISO 639-3 della lingua dinka sudorientale